Бег (титул)
 Бег, Беґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.